El nombre Kapilá puede referirse a las siguientes personas:

 Kapilá Muni (siglo  a. C.), sabio hinduista que creó el sistema ateo sankhia.
 Kapiladeva, avatara del dios hinduista Visnú, y personaje del Majábharata (siglo  a. C.)
 Mukesh Kapilá, funcionario británico, oficial de las Naciones Unidas.
 Kapilá Vatsyayan (n. 1928), importante personalidad de la cultura de la India, y exlíder del Rayia Sabha.
 Kapilá Wijegunawardene (n. 1964), jugador de críquet ceilandés.